Govern del Regne Unit (del seu nom en anglès Her Majesty's Government), òrgan de govern del Regne Unit
 Holland Media Groep, antic nom del canal de televisió RTL Nederland dels Països Baixos
 Human Molecular Genetics, revista científica especialitzada en temes de genètica molecular
 HMG-CoA (del seu nom sistemàtic 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzim A), coenzim intermediari en la ruta del mevalonat
 Proteïnes HMG (del seu nom en anglès High-Mobility Group), grup de proteïnes cromosòmiques